Granulométrie peut désigner:
 Granulométrie
 Granulométrie laser
 Granulométrie d'un sol
 Granulométrie de la pluie
 Granulométrie, la grosseur de grains